Frederick Lewis hace referencia a varios artículos:

Personas
Frederick Lewis Lewton, botánico estadounidense;
Frederick Lewis Allen, historiador estadounidense;

Deportistas
Freddie Lewis (baloncestista de 1921)Freddie Lewis (baloncestista de 1943)
'''Fred Lewis (balonmanista)